Partij voor Nederland (PvN), een Nederlandse politieke partij
PvdA-Vrouwennetwerk (PVN), de vrouwenorganisatie van de Nederlandse Partij van de Arbeid
Padvinders Vereeniging Nederland (PVN), een voormalige Nederlandse padvindersvereniging opgericht in 1933
Pleven (stad), waarvan de luchthaven wordt aangeduid met de IATA-code PVN
Paraventricular nucleus, de Engelstalige naam voor de nucleus paraventricularis hypothalami, een kern in de hypothalamus.